«Беги́ без огля́дки»:
 Беги без оглядки (фильм, 1986) — оригинальное название «Running Scared»,  фильм американского режиссёра Питера Хайамса, в главной роли Билли Кристал.
 Беги без оглядки (фильм, 2006) (англ. Running Scared) — фильм американского режиссёра Уэйна Крамера в жанре криминальной драмы. США, 2006 год.